Сен-Каст-ле-Гільдо́, Сен-Каст-ле-Ґільдо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на захід від Парижа, 75 км на північний захід від Ренна, 40 км на схід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1816 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3601,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт туристичного бюро муніципалітету  
 [ Розташування муніципалітету Сен-Каст-ле-Гільдо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор